Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Lane End (East Hampshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w East Hampshire
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Sheffield
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire, w Bradford
 Lane End (Wight) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w Wight
 Lane End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Lane End (Winchester) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w Winchester